Подгруппа B группы I зоны Европа/Африка Кубка Федерации 2011 — одна из четырёх отборочных подгрупп высшей группы регионального турнира Кубка Федерации в евро-африканской зоне. Четыре команды играют однокруговой турнир выявляя претендента на повышение в классе.

Общий зачёт

Матчи

Израиль — Люксембург

Польша — Болгария

Польша — Израиль

Болгария — Люксембург

Польша — Люксембург

Израиль — Болгария

Интересные факты 
 35-летняя Магдалена Малеева сыграла в рамках региионального турнира Кубка Федерации своё первое за последние 64 месяца соревнование под эгидой ITF или WTA.

Ссылки 
 Официальный сайт Кубка федерации 

Теннис
Теннис
Европа/Африка